Gevers ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Gevers (1712–1780), niederländischer Naturaliensammler und Bürgermeister von Rotterdam
 André Gevers (* 1952), niederländischer Radrennfahrer 
 Ernest Gevers (1891–1965), belgischer Fechter
 Marie Gevers (1883–1975), belgische Autorin
 Traugott Wilhelm Gevers (1900–1991), südafrikanischer Geologe
 Wilhelm Gevers (1845–1935), deutscher Generalmajor

Gevers steht für:
 Mount Gevers, Berg in der Ross Dependency, Antarktika